Georg Kühl, nemški general in vojaški zdravnik, * 29. avgust 1887, † 1976.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne